ENSPM est un sigle désignant :

 L'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs d'IFP Énergies nouvelles, dont le nom de marque est IFP School.

 L'École nationale supérieure de physique de Marseille, aujourd'hui intégrée à l'École centrale de Marseille.